

Geografia

Svizzera 
 Ehrendingen – comune nel distretto di Baden (Canton Argovia)
 Oberehrendingen – ex comune ora frazione di Ehrendingen, comune nel distretto di Baden (Canton Argovia)
 Unterehrendingen – ex comune ora frazione di Ehrendingen, comune nel distretto di Baden (Canton Argovia)